Рафаэль Ловато младший (; ) — американский боец смешанного стиля, представитель средней весовой категории. Выступает на профессиональном уровне с 2014 года, известен по участию в турнирах бойцовских организаций Bellator MMA и Legacy FC, бывший чемпион Bellator в среднем весе. Также известен как мастер бразильского джиу-джитсу, многократный чемпион мира в этой дисциплине.

Биография 
Рафаэль Ловато родился 25 июня 1983 года в городе Цинциннати, штат Огайо. В возрасте восьми лет вместе с семьёй переехал на постоянное жительство Оклахома-Сити.

Сын инструктора по джиткундо, Ловато с юных лет практиковал разные боевые искусства, в детстве занимался любительским боксом, а в 13 лет познакомился с бразильским джиу-джитсу. Проходил подготовку под руководством известных бразильских мастеров Алесандри и Саулу Рибейру, получил чёрный пояс из рук Карлуса Машаду.

Бразильское джиу-джитсу 
Начиная с 2007 года Ловато регулярно принимал участие в крупнейших международных соревнованиях по бразильскому джиу-джитсу, в том числе неоднократно побеждал и попадал в число призёров на чемпионатах мира и Европы, панамериканских чемпионатах, чемпионатах Бразилии, Кубке мира. Ловато стал вторым американцем в истории после Би Джей Пенна, кому удалось выиграть чемпионат Бразилии и чемпионат мира среди обладателей чёрных поясов.

В конечном счёте Рафаэль Ловато открыл собственную школу БЖЖ в Оклахома-Сити Lovato Jiu-Jitsu Association.

Смешанные единоборства 
Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в 2014 году, выиграл у своего соперника в первом же раунде с помощью «ручного треугольника». Начинал карьеру бойца в промоушене Legacy Fighting Championship, где одержал в общей сложности четыре победы, в том числе завоевал и защитил титул чемпиона в средней весовой категории.

В 2017 году Ловато подписал контракт с одной из крупнейших бойцовских организаций мира Bellator MMA и в течение двух лет выиграл здесь пять поединков, в частности взял верх над такими известными бойцами как Крис Ханикатт, Джеральд Харрис, Джон Солтер.

Имея в послужном списке девять побед без единого поражения, Ловато удостоился права оспорить титул чемпиона Bellator в среднем весе, который на тот момент принадлежал Гегарду Мусаси. Изначально чемпионский бой планировался на декабрь 2018 года, однако Мусаси снялся с турнира из-за травмы спины, и поединок был перенесён на июнь 2019 года. Противостояние между ними продлилось все отведённые пять раундов, в итоге судьи решением большинства отдали победу Ловато — таким образом он стал новым чемпионом организации.

29 января 2020 года, на шоу Джо Рогана, Ловато сообщил, что имеет дело с заболеванием мозга, называемым церебральной каверномой.Он заявил, что это условие было почти причиной того, что его сняли с титульного боя с Гегардом Мусаси, но в конечном итоге ему дали разрешение. Однако после дальнейшего анализа потенциальных рисков состояния через несколько недель после боя с Мусаси европейские комиссии заявили, что больше не дадут Ловато разрешение на участие в боях в Европе. По совету своих врачей, Ловато сказал, что на данный момент его карьера в ММА приостановлена, хотя он не объявлял о завершении карьеры и надеялся, что он снова будет драться в будущем. 10 февраля 2020 г. было объявлено, что Ловато отказался от титула Bellator в среднем весе. 27 октября 2020 года Ловато-младший официально объявил, что уходит из ММА

Статистика в профессиональном ММА 

|-
|Победа
|align=center|10-0
| Гегард Мусаси
| Решение большинства
|Bellator 223
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Лондон, Англия
|
|-
| Победа
| align=center| 9-0
| Джон Солтер
| Сдача (удушение сзади)
| Bellator 205
| 
| align=center| 3
| align=center| 4:27
| Бойсе, США
|
|-
| Победа
| align=center| 8-0
| Джеральд Харрис
| Сдача (рычаг локтя)
| Bellator 198
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:11
| Роузмонт, США
|
|-
| Победа
| align=center| 7-0
| Крис Ханикатт
| Единогласное решение
| Bellator 189
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Такервилл, США
|
|-
| Победа
| align=center| 6-0
| Майк Роудс
| Сдача (удушение сзади)
| Bellator 181
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:59
| Такервилл, США
|
|-
| Победа
| align=center| 5-0
| Чарльз Хакман
| TKO (удары)
| Bellator 174
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:13
| Такервилл, США
|
|-
| Победа
| align=center| 4-0
| Кортес Коулман
| Сдача (рычаг локтя)
| Legacy Fighting Championship 62
| 
| align=center| 3
| align=center| 4:04
| Оклахома-Сити, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 3-0
| Марсело Нуньес
| TKO (удары руками)
| Legacy Fighting Championship 54
| 
| align=center| 2
| align=center| 4:51
| Катуза, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 2-0
| Кевин Холланд
| Сдача (удушение сзади)
| Legacy Fighting Championship 46
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:24
| Аллен, США
|
|-
| Победа
| align=center| 1-0
| Канан Григсби
| Сдача (треугольник руками)
| Legacy Fighting Championship 35
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:07
| Талса, США
|

Примечания

Ссылки 
 
 

Бойцы смешанных единоборств США
Чемпионы Bellator